El término Juagarzo blanco puede referirse a:
El nombre común de la planta Cistus albidus.
El nombre común de la planta Cistus ladanifer.
El nombre común de la planta '''Cistus clusii.